

Джамена () — село у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Браду.
 Джамена () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Дрегоєшть.
 Джамена () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Лупша.
 Джамена () — село у повіті Вилча. Входить до складу комуни Стойлешть.

Джамена () — село у Аненій-Нойському районі.